Астлан има више значења:

 Астлан (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Астлан, Ранчо Нуево (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику